Paraibuna puede referirse a:

Topónimos brasileños 
 Paraibuna — municipio paulista
 Paraibuna (Cunha) — distrito del municipio paulista de Cunha (São Paulo).
 Microrregión de Paraibuna/Paraitinga — microrregión del Mesorregión de Vale do Paraíba Paulista
 Río Paraibuna Alto (Paraíba del Sur) — cuyo nacimiento se localiza en el municipio paulista de Cunha.
 Río Paraibuna Medio (Paraíba del Sur) — cuyo nacimiento se localiza en el municipio minero de Antônio Carlos.
 Represa de Paraibuna — depósito de agua de la Mesorregión de Vale do Paraíba Paulista.
 Piedra de Paraibuna — punto turístico del municipio fluminense de Levy.

Otros 
 Paraibuna (etimología) — origen y significado del nombre.